Валентин де ла Сијера има више значења:

 Валентин де ла Сијера (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Валентин де ла Сијера, Сексион Буенависта (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику